parasol – przedmiot chroniący przed deszczem, słońcem lub śniegiem
 Parasolka – miejscowość w województwie łódzkim
 Parasolka – obraz olejny Francisco Goi
 parasolka – potoczne określenie lekkiego, łatwo składanego wózka dziecięcego

Przypisy